Antoine de Craon

 Antoine de Craon
 Antoine de Craon de Dommart

Voir aussi
 Famille de Craon